Никифор Дука Палеолог () е византийски аристократ от края на XI и началото на XII век, най-големият син на севаста Георги Палеолог и съпругата му Анна Дукина.

Никифор Дука Палеолог е роден около 1180 г. и е първороден син на Георги Палеолог и Анна Дукина, кръстен на дядо си по бащина линия Никифор Палеолог, каквато е традицията по това време. От два съхранени негови печата, върху които е представен с двойното фамилно име Дука Палеолог, става ясно, че наред с фамилията на баща си, Никофор е използвал и престижното фамилно име Дука, което наследява от майка си Анна – сестра на императрица Ирина. Подобно на баща си, Никифор също бил удостоен с титлата севаст, с която се споменава и върху двата печата.

Предполага се, че Никифор Дука Палеолог е младият Никифор, племенник на императортрицата, за когото Анна Комнина споменава в своята „Алексиада“, че по време на войната срещу турците от 1116/1117 г. се отличил с акт на изключителна храброст в една битка край Филомелион в Мала Азия, с което си спечелил топли комплименти от императора.

Предполага се, че Никифор Дука Палеолог е бил баща на поне един син, известен с името Михаил Дука Палеолог.

Родословие

Бележки

Източници 

 
 
 

Палеолози
Персонажи от Алексиада